

Geografia

 Sant Antoni, un quartiere di Barcellona
 Sant Antoni, stazione della metropolitana di Barcellona 
 Sant Antoni de Portmany, comune dell'isola di Ibiza
 Sant Antoni de Vilamajor, comune della provincia di Barcellona